Herder Editorial, editorial independent amb seu a la ciutat de Barcelona amb més d'un segle de trajectòria 
 Johann Gottfried Herder (1744-1803), filòsof i crític literari alemany els escrits contribuïren a l'aparició del romanticisme
 Premi Herder, creat el 1963 premi de prestigi internacional, dedicat a la promoció de la recerca, art i literatura